Сеýта ( ; , Се́бта) — небольшой полуэксклав Испании на северном побережье Африки, прямо напротив Гибралтара. Оспаривается Марокко.  

Площадь — 18,5 км², население — 84 263 чел. (2015). 

От Марокко эксклав отделяет пограничная Сеутская стена.

Символика 
 Гимн Сеуты
 Герб Сеуты
 Флаг Сеуты

География 
 Расположение: 35º 55' — 35º 32' северной широты и 01º 35' — 01º 41' восточной долготы
 Площадь: 18,5 км²

Климат: субтропический, средиземноморский.

История

Население  
 
В Сеуте проживает 84 519 жителей (1.01.2016). Помимо испанцев, в городе живут арабы, китайцы, индийцы и евреи.

Языки 
Официальным языком является испанский. Магрибское население также пользуется арабским языком.

В 1415 году португальские войска штурмом берут Сеуту. В ходе конфликта арабоязычное население города погибло или бежало в ходе боёв. Место арабов занимает португальский гарнизон. После успешно отбитой осады 1419 года здесь появляется и гражданское португальское население, состоявшее поначалу из португальских чиновников с семьями, затем крупных и мелких торговцев и разного рода ремесленников из Португалии и других регионов северного Средиземноморья. В городе распространяется португальский язык, ставший официальным. Иберийская уния, созданная в 1580 году по инициативе Испании и расторгнутая Португалией в 1640 году, не привела к смене языка делопроизводства. Им по-прежнему оставался португальский, однако при этом в городе распространились происпанские политические настроения. В результате, Сеута, как и другие североафриканские города, не вернулись в состав Португалии после распада унии. Несмотря на это, городские власти сохранили ряд португальских регалий и символов. В 1694 году марроканский султан при поддержке англичан и голландцев начинает самую длительную осаду не только в истории города, но и в мировой истории. В 1704 году британцы отнимают у Испании Гибралтар, из которого осаждённое гражданское население Сеуты получало провизию. Как следствие голода и лишений усилившейся осады, большинство старых португалоязычных семей из числа гражданских жителей Сеуты постепенно перебирается в Кастилию. После окончательного снятия осады в 1727 году обезлюдевший город был фактически заново заселён кастильскими военными и их семьями, к которым в XIX веке добавилась новая волна переселенцев из Андалусии. Таким образом, в ходе осады португальский язык вышел из употребления, a на смену ему пришёл испанский.

Правительство и администрация 
Испанская Конституция 1978 года установила в пятом переходном положении:
«Города Сеута и Мелилья могут образовать автономные сообщества, если их муниципальные советы примут соответствующее решение абсолютным большинством голосов своих членов и если это решение будет одобрено Генеральными Кортесами органическим законом, в порядке, установленном в статье 144».

Сеута получила наименование Автономный город Сеута сразу после принятия её , который является органическим законом 1/95, опубликованным в «Официальном бюллетене государства» () 14 марта 1995 года и вошедшим в силу на следующий день после опубликования.

С конца 2005 года разрабатывается реформа Статута об автономии, в котором, помимо получения большей компетенции, Автономный город Сеута будет официально именоваться автономным сообществом.

Достопримечательности 

В центре города можно встретить следующие достопримечательности:
 Собор. Построен на месте христианской церкви VI века. В 1930 годы в соборе расположился временный военно-полевой госпиталь. Последняя реконструкция завершена в 1949 году.
 Королевские стены.
 Святилище и церковь Святой Марии Африканской (XV век).
 Муниципальный дворец (1926).
 Церковь Св. Франциска.
 Морской парк Средиземноморья.
 Арабские бани.
 Гран казино.
 Синагога Бет-Эль.
 Эдифисио Трухильо.
 Дом драконов.
 Морская деревня.
 Монумент павшим в Африканской войне. Находится на площади Африки (Plaza de África). Высота — 13,5 метров, на нижней части примечателен бронзовый барельеф, созданный скульптором Сусино. Рядом находится склеп.
 Площадь полковника Руиса (Plaza del Teniente Ruiz) расположена на Калье Реаль (Королевская улица). Названа в честь Хасинто Руиса Мендосы, одного из героев войны за независимость.
Другие достопримечательности, находящиеся на окраине:
 Крепость Монте Ачо. Находится на одноимённой горе, первые укрепления были построены византийцами и объединены в единую оборонительную систему в эпоху Омейядов. Нынешний вид крепость обрела в XVIII—XIX вв.
 Стены Беримеринов.
 Мечеть Сиди-Эмбарек.

Музеи 
 Городской музей Сеуты. Здание построено в 1900 году. В здании находится Институт научных исследований Сеуты, два зала с временными экспозициями и пять с постоянными.
 Военный музей Легиона.
 Музей регулярной армии.
 Музей порта Сеуты.
 Музей собора.

Праздники 
 13 июня: День паломничества святого Антония Падуанского.
 5 августа: День Покровительницы города (Virgen de África).
 2 сентября: День Автономного Города Сеуты.
 10 октября: День Покровителя города (Св. Даниила).
 1 ноября: День Рюкзака ().

Известные личности 
 Исторические персонажи:
 Ал-Идриси. Картограф и географ XII века.
 Франсиско Антонио Гарсия Карраско. Губернатор Чили в XIX веке.
 Хасинто Руис и Мендоса. Герой войны за независимость 1808—1814 гг.
 Антонио Доррегарай. Карлистский военный XIX века.
 Антонио Эскобар. Испанский генерал XX века, расстрелян по приказу Франко.
 Беатриса да Сильва Менезес (1424—1492) — католическая святая.
 Футболисты:
 Альфонсо Мурубе. Футболист клуба Сеута Спорт с 1933 года. Футбольный стадион города назван в его честь. Погиб на фронте в Аранхуэсе во время гражданской войны.
 Мигели (Migueli).
 Мухаммед Али Амар «Найим» (Mohammed Alí Amar «Nayim»).
 Пирри (Pirri).

Города-побратимы 
  Ачи-Катена (Сицилия, Италия)
  Кадис (Андалусия, Испания)
 Ронда, Испания (2014)

См. также 
 Сеутская стена
 Испанские территории в Африке
 Мелилья

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт автономного города Сеуты
 История Сеуты
 Página del Instituto de Estudios Ceutíes

Автономные города Испании
Порты Испании
Военные порты
Порты Средиземного моря
Эксклавы Испании